BBR steht für:
 Balfour Beatty Rail, deutscher Bahntechnikhersteller
 Berufsbildungsreife, Hauptschulabschluss (in einzelnen Bundesländern)
 Biegebalkenrheometer, spezielles Rheometer, das zur Ermittlung von Biegespannungen von Bitumen dient
 Britz-Buckow-Rudow als Arbeitstitel bei der Errichtung der späteren Gropiusstadt, siehe Berlin-Gropiusstadt #Planung
 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, deutsche Bundesoberbehörde
 Santa Barbara Airlines (ICAO-Code), venezolanische Fluggesellschaft

Bbr steht für:
 Bundesbruder
 Girawa (ISO-639-3-Code), eine der Madang-Adelbert-Range-Sprachen

Abkürzung